Sangueño puede referirse a:

 El nombre común de la planta Rhamnus frangula.
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea.